

Patronyme 

 Eberhard Mahle (1933-2021), pilote automobile allemand
 Greg Mahle (né en 1993), joueur de baseball américain
 Tyler Mahle (né en 1994), joueur de baseball américain

Autre 
 La société allemande Mahle